Polish Open 1992 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour w sezonie 1992 z cyklu Polish Open rozgrywany w dniach 27 lipca–2 sierpnia 1992 roku w Poznaniu na kortach ceglanych o puli nagród wynoszącej 50 000 dolarów amerykańskich.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Przypisy

Bibliografia 
 
 

1992
1992 w polskim sporcie
1992 w tenisie ziemnym